Geovanny Jara Granados (Puntarenas, 20 de julho de 1969) é um ex-futebolista costarriquenho, membro da Seleção Costarriquenha de Futebol entre 1990 e 2002.

Carreira em clubes
Sua carreira é muito ligada ao Herediano, time que defendeu por 15 anos (1989 a 2004). Passou também por Puntarenas FC, Belén e Ramonense, onde pendurou as chuteiras em 2006, aos 37 anos.

Seleção

Copa de 1990 
Convocado para a Copa de 1990, Geovanny Jara foi para a Itália como o atleta mais jovem da delegação dos Ticos (20 anos e dez meses). Não participou de nenhum jogo da Costa Rica no torneio.

Preterido em 2002 
Sua convocação para a Copa de 2002 era praticamente dada como certa, já que ele havia sido chamado para a Copa Ouro do mesmo ano e disputado um amistoso contra o Marrocos. Porém não foi lembrado por Alexandre Guimarães na convocação, tendo o brasileiro levado o meio-campista Daniel Vallejos.

Curiosidade sobre o jogador
É irmão do atacante Claudio Jara, que passou toda sua carreira no Herediano e que também havia sido convocado para a Copa da Itália, em 1990.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Costa Rica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Seleção Costarriquenha de Futebol
Jogadores da Copa América de 1997
Naturais de Puntarenas